A 27. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1939. május 30-án rendezték meg.

Források
https://web.archive.org/web/20110818022645/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1939ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek